Приморский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1940 по 1954 годы.

Административный центр — город Приморск.

Площадь территории — 911 км². Население — 7061 человек (1949 год); 7719 чел. в 1941 году; 2169 чел. в 1945 году).

Образование района 
Приморский район образован на территории, присоединённой к СССР по Московскому мирному договору с Финляндией, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1940 года. Первоначально имел название Койвистовский район.

Административное деление 

При образовании района в его состав вошли город Койвисто, рабочий посёлок  Бьёркский, в сельской местности района были образованы следующие 4 сельсовета:
 Колкольский,
 Липпольский,
 Мелольский,
 Уискольский.

Позже были образованы ещё три сельсовета — Иокельский, Кайпиальский и Хумалиокский.

В октябре 1948 года Койвистовский район был переименован в Приморский район, его центр город Койвисто - в город Приморск, рабочий посёлок Бьёркский — в рабочий посёлок Красноостровский. Несколько позже были переименованы и сельсоветы района:
 Иокельский — в Октябрьский,
 Кайпиальский — в Тарасовский,
 Колкольский — в Малышевский,
 Липпольский — в Никоновский,
 Мелольский — в Александровский,
 Уискольский — в Краснофлотский,
 Хумалиокский — в Рябовский.

Также во второй половине 1940-х гг. в состав Приморского района вошёл Прибыловский сельсовет (бывший Виллальский), переданный из соседнего Выборгского района.

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1954 года, его территория была передана в состав Рощинского района. В настоящее время территория бывшего Приморского района полностью входит в состав Выборгского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области
История Выборгского района (Ленинградская область)